Biston fortitaria är en fjärilsart som beskrevs av Barnes och Mcdunnough 1916. Biston fortitaria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
fortitaria